

Sigle 
 XML Metadata Interchange – standard dell'Object Management Group per lo scambio di dati

Codici 
 XMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Masasi (Tanzania)